Список видів роду Осот:

Список, який містить 493 визнаних види роду Осот (Cirsium), складений на основі даних сайтів «Глобальна база даних Складноцвітих» () і «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів Cirsium на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Список видів Cirsium на сайті «Catalogue of Life» 
 Cirsium на сайті «International Plant Names Index» 
 Cirsium на сайті «Plantsystematics» 
 http://www.bgci.org/plant_search.php?page=1&ftrFamily=&ftrRedList=&ftrGenus=Cirsium&ftrRedList1997=&ftrSpecies=&ftrEpithet=&ftrGardenID=&ftrPagerLimit=100&ftrCWR=&ftrMedicinal=&ftrGTC=&action=Find#results  
 http://www.pgrforum.org/cwris/cwris.asp?fact=540109 

 
Осот
Осот